Тимбиша или панаминт:

 Тимбиша — индейский народ юто-астекской семьи.
 Тимбиша — язык народа тимбиша (панаминт).